Павия:
 Павия — город в Италии.
 Павия — провинция в Италии.

Персоналии 
 Павия, Мануэль (1828—1895) — испанский генерал.
 Павия, Мануэль (1814—1896) — испанский маршал.
 Павия, Пьетро да — католический церковный деятель XII века.